Pastorelli est un patronyme porté notamment par :

 Ettore Pastorelli (1966-), coureur cycliste italien ;
 France Pastorelli (1880-1978), femme de lettres française ;
 Jean Pastorelli (1942-), diplomate et homme politique monégasque ;
 Ilenia Pastorelli (1985-), actrice et mannequin italien ;
 Nicky Pastorelli (1983-), pilote automobile néerlandais ;
 Robert Pastorelli (1954-2004), acteur américain.

Homonymie de patronyme